Lukavice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Lukavice na Moravě (Lukawetz), Gemeinde im Okres Šumperk 
Lukavice u Chrudimi (Großlukawetz), Gemeinde im Okres Chrudim
Lukavice u Rychnova nad Kněžnou (Lukawitz), Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
Lukavice v Čechách (Lukawitz), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
Lukavice (Lukawitz), Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy
Lukavice (Lukowitz), Ortsteil von Lovečkovice, Okres Litoměřice
Lukavice (Lukawetz), Ortslage von Bor u Tachova, Okres Tachov

Dolní Lukavice (Unter Lukawitz), Gemeinde im Okres Plzeň-jih
Horní Lukavice (Ober Lukawitz), Gemeinde im Okres Plzeň-jih 

Lukavice (Fluss), Zufluss der Oskava in Tschechien